Metalpheus är ett släkte av kräftdjur. Metalpheus ingår i familjen Alpheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Metalpheus